En el universo ficticio de la Guerra de las Galaxias, Eredenn es el cuarto planeta del sistema del mismo nombre.

Eredenn estaba casi enteramente cubierto de hielo y nieve y ocultaba una base de la Antigua República que fue atacada en tiempos de las Guerras Clon y conquistada por la Confederación de Sistemas Independientes. Posteriormente pasó a formar parte del Imperio Galáctico.

Planetas de Star Wars